Кен може да се односи на:

 Кен (река), река у Индији
 Кен (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Кен (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Кен (Рајна-Палатинат),
 Кен (Шлезвиг-Холштајн),